Krasin – wieś w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim
 Krasin – wieś na Ukrainie

 Leonid Borysowicz Krasin (1870–1926) – działacz bolszewicki, ludowy komisarz przemysłu i handlu oraz transportu i handlu zagranicznego RFSRR, dyplomata
 Wiktor Krasin (1929–2017) – rosyjski ekonomista, dysydent i obrońca praw człowieka w ZSRR

  „Krasin” – radziecki lodołamacz